Cycloteuthidae är en familj av bläckfiskar. Cycloteuthidae ingår i ordningen Teuthida, klassen bläckfiskar, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cycloteuthidae 4 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Cycloteuthidae